Sprechzimmer steht für:

 Sprechzimmer (Arzt), Raum für die Sprechstunde eines Arztes
 Sprechzimmer, Raum eines Klosters, in dem Gäste empfangen werden, siehe Parlatorium

Siehe auch